SLV, akronymet henviser til forskellige artikler:

 Statens Luftfartsvæsen – en styrelse under Transport- og Energiministeriet.
 Schweizerischer Leichtathletik Verband – det Schweiziske atletikforbund.